Anita Malfatti (1889 - 1964), pintora brasilera
 Franco Maria Malfatti (1927-1991), periodista i polític italià.
 Gian Francesco Malfatti (1731-1807), matemàtic italià.
 Comissió Malfatti, comissió europea que establí el marc financer i el mercat únic de la Comunitat Europea.